Osoby:
 Aleksandra Maurer – polska artystka
 Christoph Maurer (1558–1614) – szwajcarski malarz na szkle, syn Josa Murera
 Georg Ludwig von Maurer (1790–1872) – niemiecki historyk i polityk, ojciec Konrada Maurera
 Franciszek Maurer (1918–2010) – polski architekt
 Ion Gheorghe Maurer (1902–2000) – rumuński działacz komunistyczny, premier w latach 1961-1974
 Józef Maurer (1879–1926) – polski historyk literatury
 Konrad von Maurer (1823–1902) – niemiecki historyk prawa
 Ludwig Maurer (1789–1878) – niemiecki kompozytor, skrzypek i dyrygent
 Roman Maurer (1852–1884) – polski historyk

Postaci fikcyjne:
 Franz Maurer – bohater filmu Psy

Zespoły i konstruktorzy Formuły 2:
 Maurer Motorsport
 Maurer Motorsport (Szwajcaria)